Smelten (faseovergang), het vloeibaar worden van een vaste stof
 Smelten (metaal), het vloeibaar worden van metaal
 Smelt (materiaalkunde), de (semi-)vloeibare fase van materiaal
 Smelt (dier), een straalvinnige zeevis
 De Bonte Wever (Assen), een sportcentrum in Assen (voorheen De Smelt)
 Zandspieringen, een familie van vissen